Rüdell ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rüdell (1852–1920), deutscher Architekt
 Carl Rüdell (1855–1939), deutscher Architekt und Maler